Кат — той, хто здійснює смертні вироки або тілесне покарання, бере на тортури.
 Кат — талі чи шкентель для піднімання якоря з води, встановлюються на кат-балці.
 Кат — рід рослин родини Бруслинових.
 Кат — тип корейського традиційного капелюха, який носили чоловіки разом з ханбоком за часів династії Чосон.
 Кат (від тега <cut>; часто вживається з прийменником «під») — прихована частина тексту в блогу або форумі, для перегляду якої необхідно виконати якісь дії.

Кінематограф 
 «Кат» — американський бойовик 1987 року.
 «Кат» — радянський двосерійний фільм 1990 року.

Топонім 

 Кат — колишня назва села Орденоносне в Джанкойському районі Криму
 Кат — колишня назва зниклого села Видне у Джанкойському районі Криму
 Кат — колишня назва зниклого села Сторожове у Джанкойському районі Криму

Див. також 
 Катт